Дзагоев — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Дзагоев, Алан Елизбарович (род. 1990) — российский футболист.
 
 Дзагоев, Рамазан Ахсарбекович (род. 1957) — российский тренер по вольной борьбе.
 Дзагоев, Сосланбек Черменович (род. 1998) — российский футболист.